Татібана (англ. Tachibana, яп. 橘) — ескортний есмінець Імперського флоту Японії, який прийняв участь у Другій Світовій війні.
 Татібана но Морое (684 — 30 січня 757) — середньовічний японський державний діяч, поет періоду Нара.
 Татібана Досецу (яп. 立花 道雪; 22 квітня 1513 — 2 листопада 1585) — японський самурайський військовик, даймьо періоду Сенгоку.
 5141 Татібана (5141 Tachibana) — астероїд головного поясу, відкритий 16 грудня 1990 року.
 Татібана но Хіромі (837 — 10 червня 890) — середньовічний японський державний діяч, вчений, поет періоду Хейан. 
 Татібана Гінтійо (яп. 立花 誾千代; 23 вересня 1569 — 30 листопада 1602) — глава японського клану Татібана під час періоду Сенґоку.
 Татібана но Мітійо — японська аристократка і придворна періоду Нара.
 Сінносуке Татібана (яп. 立花 慎之介 Татібана Сінносуке, нар. 26 квітня 1978) — японський актор озвучення, співак і оповідач.